Zimmermann désigne en allemand un charpentier.

Patronyme 

 Adolf Zimmermann (1799-1859), peintre allemand ;
 André Zimmermann (1939-2019), coureur cycliste français ; 
 Andrea Zimmermann (1976-), skieuse alpiniste suisse ;
 Agnes Zimmermann (1845–1925), pianiste et compositrice anglaise d'origine allemande ;
 Albert Zimmermann (1808-1888), peintre allemand ;
 Annemarie Zimmermann (1940-), kayakiste allemande ;
 Anton Zimmermann (1741–1781), compositeur autrichien ;
 Arthur Zimmermann (1864-1940), ministre des Affaires étrangères allemand ;
 Bernd Alois Zimmermann (1918-1970), compositeur allemand ;
 Bertrand Zimmermann (1946-1993), journaliste sportif suisse ;
 Bodo Zimmermann (1886-1963), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Carl Heinrich Zimmermann (1864-1949), officier allemand ;
 Clemens von Zimmermann (1788-1869), peintre allemand ;
 Dan Zimmermann (1966-), batteur des groupes de power metal Gamma Ray et Freedom Call ;
  ;
 Denise Zimmermann (1975-), coureuse d'ultra-marathon suisse ;
 Dominikus Zimmermann (1685-1766), architecte allemand ;
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann (1743-1815), géographe et zoologiste allemand ;
 Edith Zimmermann (1941-), skieuse alpine autrichienne ;
 Edwin Zimmermann (1948-), homme politique allemand ;
 Egon Zimmermann (1939-2019), skieur alpin autrichien ;
 Elizabeth Zimmermann (1910-1999), née britannique, professeure et créatrice de tricot fait main ;
 Elke Zimmerman (1958-), herpétologiste allemande ;
 Ernst J. Zimmermann (1855-1929), professeur et historien allemand ;
 Evelina Zimmermann (186?-193?), pédagogue russe ; 
 Francis Olivier Zimmermann (1942-), anthropologue français spécialiste de l'Inde ;
 Friedrich Zimmermann (1925-2012), homme politique allemand ; 
 Frank Peter Zimmermann (1965-), violoniste allemand ;
 Heidi Zimmermann (1946-), skieuse alpine autrichienne ;
 Helmut Zimmermann (1924-2013), archiviste allemand ;
 Herbert Zimmermann (1917-1966), journaliste allemand ;
 Herbert Zimmermann (1954-), footballeur allemand ;
 Hubert Zimmermann (1941-2012), informaticien français;
 Jan Zimmermann (1986-), footballeur allemand ;
 Jean-Benoît Zimmermann (1950-), économiste français ;
 Jérémie Zimmermann (1978-), militant français, un des fondateurs de la Quadrature du Net ;
 Johann Baptist Zimmermann (1680-1758), peintre allemand ;
 Johann Georg Zimmermann (1728-1795), médecin suisse ;
 Johann Jacob Zimmermann (1644–1693), théologien, mathématicien et astronome allemand ;
  ;
 Jordan Zimmermann (1986-), lanceur de baseball américain ;
 Julius Heinrich Zimmermann (1851-1922), fabricant d'instruments de musique allemand ;
 Kathrin Zimmermann (1966-), nageuse est-allemande ;
 Kimberley Zimmermann (1995- ), joueuse de tennis belge ;
 Lisa Zimmermann (1996-), skieuse acrobatique allemande ;
 
 Marie-Jo Zimmermann (1951-), femme politique française ;
 Markus Zimmermann (1964-), bobeur allemand ;
 Maurice Zimmermann (1869-1950), géographe ;
 Max Zimmermann (1811-1878) peintre et lithographe
  ;
 Olivier Zimmermann (19?-), réalisateur, scénariste et producteur français ; 
 Philip Zimmermann (1954-), informaticien américain ;
 Pierre Zimmermann (1785-1853), pianiste et compositeur français ;
 Pierre Zimmermann (1955-), bridgeur suisse ;
 Raquel Zimmermann (1983-), mannequin brésilien ;
 Raymond Zimmermann (1912-2010), avocat et homme politique français ;
 Reinhard Sebastian Zimmermann (1815-1893), un peintre allemand ;
 Richard Zimmermann (1820-1875), peintre
  ;
 Sonja Zimmermann (1999- ), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Tabea Zimmermann (1966-), altiste allemande ;
 , gymnaste ;
 Udo Zimmermann (1943-2021), compositeur et chef d'orchestre allemand ;
 Urs Zimmermann (1959-), coureur cycliste suisse ;
 Urs Zimmermann, commandant de bord du Vol 111 Swissair crashé le  (10 800 heures de vol dont 900 sur MD-11) ;
 Verena Zimmermann (1979-), actrice allemande ;
 Walter Max Zimmermann (1892-1980), botaniste allemand.
 Wilmya Zimmermann (1944-), femme politique néerlandaise.

Histoire 

 Télégramme Zimmermann, télégramme envoyé d'Allemagne au Mexique intercepté par les Britanniques et qui a constitué une étape importante durant la Première Guerre mondiale

Art et culture 

 Café Zimmermann, établissement de Leipzig ;
 Café Zimmermann, ensemble de musique baroque.